Лэмб () — многозначный термин.

 Лэмб — округ в штате Техас (США).

Фамилия

Известные носители:

 Лэмб, Гарольд Альберт (1892—1962) — американский учёный-историк, сценарист, романист и писатель.
 Лэмб, Генри (1883—1960) — английский художник австралийского происхождения.
 Лэмб, Гораций (1849—1934) — английский математик, специалист в области гидродинамики.
 Лэмб, Джереми (род. 1992) — американский баскетболист.
 Лэмб, Джозеф (1887—1960) — американский композитор в жанре регтайм.
 Лэмб, Дорон (род. 1991) — американский баскетболист.
 Лэмб, Моника (род. 1964) — американская баскетболистка.
 Лэмб, Мэттью Чарльз (1948—1976) — канадский убийца.
 Лэмб, Сиди (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Лэмб, Уиллис Юджин (1913—2008) — американский ядерный физик, лауреат Нобелевской премии.